Bradley Ray (ur. 16 maja 1997 w Ashford) – brytyjski motocyklista.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1997
Brytyjscy kierowcy MotoGP